Зимняя Универсиада 1972 — VII Зимняя Универсиада. Проводилась в Лейк-Плэсиде (США) с 26 февраля по 5 марта 1972 года. Первая зимняя универсиада, проведённая за пределами Европы.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 12 || 9 || 8 || 29
|-
|| 2 || align=left |  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
|| 2 || align=left |  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
|| 4 || align=left |  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
|| 5 || align=left |  || 1 || 3 || 0 || 4
|- style="background:#ccccff"
|| 6 || align=left |  || 1 || 2 || 4 || 7
|-
|| 7 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
|| 8 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
|| 8 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
|| 10 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|| 10 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|| 12 || align=left |  || 0 || 1 || 4 || 5
|-
|| 13 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 14 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 14 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 1972 стала сборная СССР. Она выступала в составе: вратари В. Пучков, А. Сидельников; защитники А. Андреев, И. Лапин, А. Семёнов, Ю. Терёхин, Ю. Шаталов, В. Астафьев, Ю. Фёдоров; нападающие В. Анисин, А. Бодунов, Ю. Лебедев, С. Капустин, Е. Кухарж, В. Расько, А. Мишин, А. Федотов, А. Фролов; тренеры Б. Кулагин, А. Прилепский.

Примечания 

Зимние Универсиады
Февраль 1972 года
Март 1972 года
Спорт в США в 1972 году
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде